Kofoed er et slægtsnavn (efternavn), der især kendes fra Bornholm.

Familien stammer fra Lybæk.

Navnet staves på flere måder; Kofod, Kofoed, Koefod eller Koefoed, men udtales kofod med kort o. På bornholmsk er udtalen tilnærmelsesvis kåffed.

Ser man på ældre skrifter, kan stavemåden variere selvom der er tale om den samme person eller slægt, men på et tidspunkt er der opstået en ide om, at jo flere e'er, jo højere stand: en Kofod typisk var en jævn bonde, mens en Koefoed oftest ejede en proprietærgård. De adelige skriver sig Koefoed.

Ifølge Danmarks Statistik var der pr. 1. januar 2019 følgende antal "Kofodder" i Danmark:
 Kofod: 1643
 Kofoed: 2751
 Koefoed: 871
 Koefod: 4

 I alt 5269 personer

Kendte personer med navnet 
 Jens Pedersen Kofoed – militærperson
 Niels Anker Kofoed – politiker
 Flemming Kofod-Svendsen – politiker
 Jeppe Kofod – politiker
 Thor Gunnar Kofoed – politiker
 Dennis Gade Kofod – forfatter
 Henrik Koefoed – skuespiller
 Peter Kofod Hristov – politiker
 Peter Kofod – internetaktivist og foredragsholder.
 Carl Andreas Koefoed – agronom
 Anders Kofoed – biolog og zoolog
 Emil Koefoed – kemiker og farmaceut

Se også 
 Koefoed (slægter)
 
Danske efternavne